SangreSur es el quinto álbum de estudio del grupo de heavy metal Tren Loco, editado en 2006 por Yugular Records.
El disco fue grabado en abril y mayo de 2006 en los estudios "Circo Beat", de Buenos Aires, propiedad de Fito Páez.

Lista de temas 
Intro
Mis amigos
Tren del viejo luchador	
Los kilmes	
Antihéroes
Tiranía	
Lucila	
Mitad del mundo	
Vuelvo al barrio (Zona de aguante)	
Tus oponentes	
Maldición	
500 años ¿De qué?	
Himno nacional clandestino	
Tones	
América

Músicos 
Carlos Cabral - voz
Zombie - guitarra
Gustavo Zavala - bajo
"Pollo" Fuentes - batería

Referencias 

Álbumes de 2006
Álbumes de Tren Loco
Álbumes en español
Álbumes de heavy metal